Blå bergen kan syfta på:

 De blå bergen – en serie förkastningsbranter vid gränsenmellan landskapen Närke, Värmland och Västmanland i Sverige, se Kilsbergen
 Blå bergen – ett berg i provinsen Veszprém, Ungern, se Kőris-hegy (berg)
 Blå bergen – ett litet kullområde kring orten Sinimäe i Vaivara kommun i Estland, se Sinimäed
 Blå Bergen – en fiktiv plats i J.R.R. Tolkiens värld
 Blå Bergen (lajv) – ett lajv 1992 i mellansverige

Se även
 Blue Mountain (olika betydelser) – flera
 Blue Mountains (olika betydelser) – flera